Ка́спе (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Арагон-Каспе. Занимает площадь 503,33 км². Население — 9989 человек (на 2010 год). Расстояние — 100 км до административного центра провинции.

Отвоёван у арабов в 1169 году арагонским королём Альфонсом II и передан рыцарям-иоаннитам, которые построили здесь церковь Санта-Мария-ла-Майор-дель-Пилар. Сохранившееся позднеготическое здание храма возведено в XV—XVII веках. В 1412 году в Каспе состоялись выборы короля, которые привели на престол Арагона династию Трастамара.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Castillo del Compromiso en Caspe

Муниципалитеты Сарагосы
Города Сарагосы